Calpurnia – ultima moglie di Gaio Giulio Cesare
 Gens Calpurnia – gens plebea della Repubblica romana
 Lex Calpurnia – legge del diritto romano
 2542 Calpurnia – asteroide della fascia principale
 Calpurnia – genere di piante delle Fabacee